

Prénom 
Mia est un prénom d'origine scandinave raccourci du prénom Marie. C'est aussi un prénom d'origine hébraïque, diminutif de Myriam. 

Ce prénom fait partie des 10 prénoms les plus donnés aux jeunes filles nées en 2006 en Angleterre, Allemagne et USA.

 Mia Aegerter chanteuse & actrice suisse.
 Mia Banggs actrice pornographique américaine.
 Mia Dearden (Speedy) super héros de DC Comics dans Teen Titans.
 Mia Farrow actrice américaine.
 Mia Frye chorégraphe américaine.
 Mia Hamm joueuse américaine de football.
 Mia Khalifa actrice américaine
 Mia Kirshner actrice canadienne.
 Mía Maestro actrice argentine.
 Mia Michaels chorégraphe américaine.
 Mia Sara actrice américaine.
 Mia Wasikowska actrice australienne.

Abréviation 

MIA est une abréviation, qui signifie :
 Missing In Action, « disparu en mission » dans le jargon militaire américain (voir aussi KIA : Killed in action) ;
 Marxists Internet Archive, bibliothèque numérique de littérature marxiste ;
 MIA, agence de presse de la Macédoine du Nord ;
 Mouvement islamique armé, organisation armée algérienne ;
 Mouvement islamique de l'Azawad, mouvement islamiste au Mali ;
Made in Abyss, manga paru en 2012 adapté en animé sorti en 2017.
Maison de l'Intelligence Artificielle, un lieu de démonstration et de partage autour de l’IA dans les Alpes Maritimes

Toponyme 
 Mia, une commune rurale du Burkina Faso

Code 
MIA est un code, qui signifie :
 Miami International Airport, c'est l'Aéroport international de Miami, en Floride (États-Unis), selon le code IATA des aéroports

Musique 
 M.I.A., de son vrai nom Mathangi “Maya” Arulpragasam, est une auteure, interprète et productrice de disques londonienne.
 MIA. est un groupe de pop-rock allemand.
 M.I.A. est la dernière chanson de l'album There Is Nothing Left to Lose des Foo Fighters.
 Je danse le mia est une chanson du groupe de musique marseillais IAM.
 M.I.A. est la dernière chanson de l'album City of Evil du groupe Avenged Sevenfold.
 Mia est une chanson du groupe Carmen Maria Vega.
 Mia est la dernière chanson de l'album Night in the Ruts du groupe Aerosmith. Elle a été écrite en l'honneur de la fille de Steven Tyler, née en 1977.
 M.I.A. est une chanson de l'album I Am Who du groupe coréen Stray Kids.
 Mia est une membre du groupe de Kpop Everglow.
 MIA est une chanson entre le rappeur canadien Drake et le rappeur portoricain Bad Bunny.

Divers 
 Mia est le nom donné par les pro-mia (personnes boulimiques) à la personnification de la boulimie.
 Mia est le nom d'une voiture électrique fabriquée en France par la société Mia electric GmbH

Notes et références 

Abréviation
Code
Mia